Attrition (lateinisch attritio „Abreibung“) steht für:

 eine Form der Abrasion von Zähnen, siehe Abrasio dentium
 Attrition (Band), britische Dark-Wave-Band
 die langsame Erosion der eigenen Sprache, siehe Bilingualismus #Soziolinguistik
 einen US-amerikanischen Actionfilm aus dem Jahr 2018, siehe Attrition – Gnadenlose Jagd

Siehe auch:
 War of Attrition